El término capacho puede designar:  

Capacho, un recipiente similar a una cesta. 
Capacho , la planta también conocida como achira. 
Capacho Viejo, una ciudad de Venezuela.
Capacho Nuevo, una ciudad de Venezuela.
Capacho, un poblado de Michoacán, México
 capacho o carpacho: un nombre común de la especie de ave Melopyrrha portoricensis.

y también puede significar un instrumento musical usado en Colombia.